Лимо́ссо — город на Кипре, основанный римлянами в начале нашей эры. Это был порт, предназначавшийся для использования в качестве одной из остановок кораблей из Египта. Однако корабли предпочитали не посещать остров из-за налогов, которые местные власти заставляли купцов платить, иногда силой. Узнав об этом, император (неизвестно какой) приказал четвертовать правительство города. Как и весь остров, принадлежал Византии до захвата Исааком в 1184 году.

Лимоссо — первый город на Кипре, который покорил Ричард I Львиное Сердце во время третьего крестового похода. В 1191 году во время восстания против тамплиеров был захвачен бунтовавшими. Через 8 дней тамплиерам удалось отбить город. По приказу великого магистра ордена город был сожжен. В итоге тамплиеры так и не смогли подавить восстание, и продали остров обратно Ричарду, который перепродал его в 1192 году Ги де Лузиньяну. Впоследствии венецианцы, которым остров завещала Катерина Корнаро, пытались его восстановить, но из-за нехватки средств строительство было решено отменить. В настоящее время является частью Лимасола.

Культурное наследие 
Лимасольский замок, расположенный в центре Лимоссо, сейчас является музеем.

Литература 
 А. Грановский «История крестовых походов»

Древние города Кипра
Лимасол
Города Древнего Рима